Schlütter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Schlütter (1781–1863), königlich-hannoverischer Generalmajor
 Andreas Schlütter (* 1972), deutscher Skilangläufer
 Hans Schlütter (1913–2003), deutscher Agrarwissenschaftler, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Johann von Schlütter (1749–1827), deutscher Jurist und Kanzleidirektor in Stade
 Otto Diederich Wilhelm von Schlütter (1710–1786), deutscher Jurist
 Peter Schlütter (1893–1959), dänischer Segler

Schlütter bezeichnet ferner:
 Schlütter (Adelsgeschlecht), hannoveranisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Schlüter
 Schlyter